Дэ́вид И́ден Лэйн (; 2 ноября 1938 — 28 мая 2007) — американский преступник, белый сепаратист, неонацист. Член террористической организации белых супремасистов «The Order», он был осуждён на 190 лет тюрьмы за рэкет и соучастие в преступлениях, включая убийство радиожурналиста-еврея . Умер, находясь в заключении в федеральном исправительном комплексе города Терре-Хот, штат Индиана. Является автором популярного среди неонацистов лозунга «14/88» и манифеста «» — руководства по обеспечению «установления, сохранения и защиты белого общества».

Биография

Ранние годы 
Дэвид Лэйн родился в 1938 году и был четвёртым по счету ребёнком, у него был старший брат и две сестры. Пьяница отец бросил семью, когда Дэвиду было 4 года, его мать работала певицей в баре. На следующий год его старший брат был арестован после того, как он рылся в поисках еды в мусорном баке соседа. Из-за этого все дети семьи Лэйнов оказались в детском доме. Позднее Дэвида и его старшего брата усыновила семья лютеранского священника, «которого практически никто не мог выносить, отчего он не задерживался надолго ни в одной церкви». Лэйн описывал своего приёмного отца как «фундаменталиста, приверженца старых понятий». С новой семьёй Дэвид часто переезжал, нигде не останавливаясь надолго, вся его жизнь тогда была наполнена бесчисленными часами церковных служб, заутрен, вечерен, проповедей и изучения Библии. Однако ничего кроме презрения христианская религия у мальчика не вызывала. В то же время имена древних языческих скандинавских богов, Одина и Тора, вызывали у Дэвида особый интерес.

Его родители были твёрдо убеждены, что девушка Лэйна могла бы быть только лютеранкой. И в течение многих лет они думали, что первая его любовь была Розали (), девочка, живущая неподалёку. Но в первом классе он увидел Мэри (): «крошечный католический ангел с золотыми волосами, голубыми глазами и неописуемым очарованием». Он был полностью очарован и уже спустя много лет вспоминал, что с того времени целью его жизни стало сделать так, «чтобы красота белых арийских женщин не исчезла с лица нашей планеты навсегда».

Лэйн часто вспоминал, как вместе с братом играл во Вторую мировую войну. Дэвид всегда вызывался играть немца и с удовольствием скандировал «Sieg Heil», отдавая салют правой рукой. Он также отчетливо помнил, что часто спорил с матерью, уверявшей его, что немцы убили огромное количество евреев.

Становление расистских взглядов 
После постоянных путешествий по среднему западу США приемные родители Дэвида обосновались в городке Ороре, штат Колорадо, где он стал посещать среднюю школу. Окончив школу в Ороре, Лэйн начал работать в электрической компании и вскоре женился на Мэри Лу (), мажоретке из школьного оркестра. Брак оказался неудачным, поскольку супруги «имели мало общего, кроме, разве что, отличного секса».

Дэвид вступил в Общество Джона Бёрча, в котором достаточно быстро разочаровался. Однако именно тогда Дэвид поверил в существование «международного сионистского заговора» и в то, что практически все СМИ тайно управляются одной группой лиц:

Мне нужно было немного времени, чтобы понять, что всё это — правда. С того момента всё стало понятно… К 1978 году моё расследование в общих чертах было завершено, и его основные выводы чётко выкристаллизовались в моей голове. Народами Запада правили ставленники сионистских заговорщиков… А их главной целью было уничтожение Белой Арийской Расы.

В это время Дэвид Лэйн издал свой первый буклет под названием «Гибель Белой Расы», который он самостоятельно распространял в округе Денвер. В то время он хотел стать профессиональным игроком в гольф. Лейн стал работать риэлтором, однако из-за своих убеждений отказался продавать людям чёрного цвета кожи дома в «белых районах», за что незамедлительно был лишен лицензии. После этого стал работать в страховой компании, где имелся аппарат для ксерокопирования.

Каждое утро я печатал по 500—1000 листовок, а в обеденный перерыв и на выходных их распространял.

В 1979 году Лэйн создал Денверское отделение «Рыцарей Ку-клукс-клана» ( (KKKK)) — организации, основанной Дэвидом Дюком () в 1975 году. В 1981 году Дэвид Лэйн вступил в «Арийские нации», полувоенную организацию, созданную Ричардом Батлером () и исповедовавшую идеологию белой христианской идентичности. Всего год спустя Лэйна пригласили переехать в штаб-квартиру «Арийских наций» в Хэйден Лэйк, штат Айдахо, и занять там видную должность.

Ещё через год Лэйн организовал в Денвере штаб Белой американской политической ассоциации, базировавшейся в Калифорнии организации, известной сегодня как «» (лидер — Том Мецгер ()).

«The Order» 
Осенью 1983 года на одной из конференций «Арийских наций» Лэйн познакомился с Робертом Мэтьюсом (), харизматичным тридцатилетним сторонником Национального альянса, которого раздражала бездеятельность организаций того времени, исповедующих белый национализм. Мэтьюс начал собирать вокруг себя единомышленников из различных организаций белых расистов: Национального альянса, Арийских наций, Клана. Его целью было партизанское восстание, которые приведёт к созданию белого расового государства на Северо-Западном побережье США.

22 сентября 1983 года Лэйн был среди девяти членов-учредителей «The Order» (), которые поклялись в верности организации, посвятившей себя освобождению «наших людей от евреев и достижения полной победы арийской расы». Конечной целью было свержение правительства США. Группа росла, в книге «Дневники Тёрнера», автором которой был наставник Мэтьюса Уильям Пирс (), была описана её стратегия.

Для финансирования своих целей организация осуществляла насильственные преступления. Первым было ограбление секс-шопа, с которого они получили менее 400 $. После этого атаки стали более эффективными, они совершили ряд нападений на банки, а также взорвали театр и синагогу. Организация занималась печатанием фальшивых денег в большом объёме, а также нападением на бронированные инкассаторские машины, вследствие чего получила около 3,8 млн долларов США.

«The Order» составили список врагов и 18 июня 1984 Брюс Пирс, при участии ещё нескольких членов организации, убил Алана Берга, занимавшего в списке вторую позицию. Непосредственно убийство осуществил Брюс Пирс, а Дэвид Лэйн руководил отходом боевиков. Пистолет, оставленный на месте убийства Робертом Мэтьюсом, вывел ФБР на организацию. Спустя всего месяц, 9 июля 1984 года, группа из 12 человек атаковала бронированный банковский грузовик в Юкайе, штат Калифорния, совершив ограбление на сумму 3 600 000 долларов. Дэвид отвечал за связь между группами и руководил тактическими операциями. Когда ФБР напали на его след, он укрылся на ферме верных друзей возле Вулвайн (штат Виргиния).

Впоследствии организация была обвинена в хищении более 4,1 млн долл. США, угоне бронированного автомобиля, убийстве двух человек, взрыве бомбы, подделке денег, организации военных лагерей по подготовке и проведению многочисленных других преступлений.

Том Мартинес (), член отделения «Порядка» в Филадельфии, арестованный за изготовление поддельных банкнот, согласился сотрудничать со следствием. Благодаря Мартинесу удалось арестовать большинство членов организации.

8 декабря 1984 года правительственные агенты (по разным источникам, их было от 60 до 500) окружили Мэтьюса в Купвилле, штат Вашингтон, на острове Уидби. Он отказался сдаться и вступил в перестрелку с осаждавшими. Агенты ФБР пытались заставить Мэтьюса покинуть дом, стреляя в него дымовыми гранатами, однако на Мэтьюсе была защитная маска. Тогда осаждавшие запустили в дом несколько ракет, которые вызвали взрыв ручных гранат и других боеприпасов, хранившихся в доме. Однако и после этого Мэтьюс некоторое время продолжал стрелять из горящего дома в агентов, пока не сгорел заживо.

Суды 
Первый суд состоялся в Сиэтле, штат Вашингтон, в апреле 1985 года. За месяц до него Лэйн был арестован на автостоянке в Уинстон-Салем, Северная Каролина. 23 члена «Порядка», включая Лэйна, были обвинены в вымогательстве и прочих преступлениях, согласно закону РИКО, предусматривающему расширенную уголовную ответственность за действия, совершенные в рамках преступной организации. Из всех членов организации только одиннадцать обвиняемых признали себя виновными, и вследствие чего смогли избежать наказания, а десять человек, включая Дэвида Лэйна, были осуждены. Перед оглашением приговора Лэйн обратился к судьям с пятнадцатиминутной речью, в частности заявив: «Я не признаю правительство, единственной целью которого есть уничтожение моей Расы… Я отдал всё, что у меня было, и всё, чем я являюсь, за то, чтобы пробудить мой Народ от смертельного сна…». Лэйн был приговорён к 40 годам заключения, а Ричард Скутари, руководитель службы безопасности организации, пойманный лишь к концу 1986 года — к 60 годам тюрьмы.

Два года спустя, в октябре 1987 года, Дэвида Лэйна снова привезли в суд — на этот раз в Денвере, с Брюсом Пирсом, Ричардом Скутари () и Джейн Крэйг () (единственной женщиной, осуждённой за деятельность в «Порядке»). Выслушав приговор, Дэвид Лэйн поднял над головой блокнот, в котором написал три слова: «Помните Уидби Айлэнд», место, где в перестрелке с агентами ФБР погиб Мэтьюс.. Дэвид Лэйн и Брюс Пирс подали апелляцию, но в августе 1989 года их аргументы были отклонены, и приговор вступил в силу.

Последний суд начался в феврале 1987 года в Форт Смит, Арканзас. Дэвиду Лэйну, сидевшему к тому времени уже несколько лет в тюрьме, и тринадцати другим руководителям американских белых расистских организаций (в том числе лидеру «Арийских наций» Батлеру и бывшему ку-клукс-клановцу Луису Биму) были предъявлены дополнительные обвинения в заговоре с целью свержения правительства и нарушении гражданских прав. Дэвид Лэйн с самого начала отказался выступать в суде, мотивируя это тем, что федеральный суд нарушает юрисдикцию, и наотрез отказался от услуг федерального адвоката и защищал себя сам. Дэвид Лэйн и ещё 12 подсудимых были оправданы по новым предъявленным статьям, а с одного из обвиняемых сняли все обвинения ещё до конца суда.

В заключении 
Находясь в заключении Лэйн писал книги по «теории заговора». В 1994 году женился на Катюше «Кате» Мэддокс (), вместе с которой создал издательство «14 Word Press». В 1997 году Лэйн написал одностраничное введение к книге Рона Маквэна «Creed of Iron: Wotansvolk Wisdom», посвященной вотанизму.

В октябре 2001 года Катя объявила, что дальше ежедневной деятельностью «14 Word Press» займется Стив Уэйгэнд.

В 2004 году Лейн написал короткий рассказ, названный «KD Rebel», действия которого происходят в ближайшем будущем, и рассказывается о колонии вотанистов, установивших контроль над частями западного Колорадо, Юты, Айдахо, Монтаны и Вайоминга, которую они называют Кинсленд. История в основном сосредоточена на практике похищения молодых девушек и женщин из городских районов, для того, чтобы воспитывать их в вотанизме. Лейн выступает здесь за многожёнство, как часть вотанизма.

Умер Лейн вечером 28 мая 2007 года во сне от приступа эпилепсии в тюрьме штата Индиана.

Убеждения 
Лэйн является автором популярного в среде неонацистов лозунга «14/88» и манифеста «88 заповедей» — руководства для обеспечения, защиты, сохранения и установления белого общества. Число 14 означает количество слов во фразе: «We must secure the existence of our people and a future for white children» — «Мы должны защитить само существование нашего народа и будущее для белых детей» или во фразе «Because the beauty of the White Aryan woman must not perish from the earth» — «Чтобы красота Белой арийской женщины никогда не исчезла с лика земли!».

При этом число 88, без «14», стало кодовым словом нацистов задолго до Лэйна. Оно представляло собой закамуфлированное нацистское приветствие Heil Hitler (H является 8-й буквой латиницы) и было введено в оборот в 1945 году не смирившимися с капитуляцией гитлеровских войск фанатиками из среды эсэсовцев и гитлерюгендовцев.

Лэйн полагал, что белые люди нуждаются в своём собственном этнократическом государстве, чтобы выжить, и заявлял:

Сегодня, в год 2005, приблизительно два процента населения Земли — белые женщины детородного возраста или младше. Белая раса мертва!… Оставшиеся белые безнадёжно интегрированы, запуганы, зомбированы, генетически смешаны и быстро растворяются среди шести миллиардов цветных.

Он полагал, что христианство вредит белым людям, потому что философия этой религии отрицает законы природы и имеет еврейское происхождение. Альтернативой ему Лэйн считал основанное на природе европейское язычество как оригинальную религию белых. Он считал белых людей, которые поддерживали «сионистский заговор», предателями расы.

Труды 
 
 
 
 Повстанцы Защитников Родины. - 2022 (пер. на русский).

Литература

Примечания

Ссылки 
 David Lane’s Pyramid Prophecy and Various Written works

Белый национализм
Националисты США
Члены ку-клукс-клана
Преступники США
Неонацисты США
Умершие от эпилепсии
Заключённые тюрьмы ADX Florence
Умершие в тюрьмах США
Расизм в США
Осуждённые пожизненно в США